Hermann Gaßner sr. (1959-), pilote automobile allemand
 (1988-), pilote automobile allemand